La bisezione in matematica può avere i seguenti significati:
Bisezione – Metodo utilizzato per trovare le radici di una funzione
Bisezione – in geometria divisione di un ente geometrico in due parti uguali

Altri progetti